Peter Kirstein ist der Name folgender Personen:

 Peter T. Kirstein (1933–2020), britischer Informatiker
 Petrus Kirstenius (1577–1640), deutscher Arzt und Philologe